O 28º Batalhão de Infantaria Leve (28º B I L), também conhecido como Batalhão Henrique Dias, é uma Unidade de Emprego Peculiar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e em Operações Militares em Ambientes Urbanos do Exército Brasileiro sediada em Campinas, no estado de São Paulo.

Histórico 
Criado em 1942 como 1º Batalhão de Carros de Combate Leves, foi tornado 28º Batalhão de Infantaria Blindado - sendo empregados os veículos blindados de transporte de pessoal M-113 - e posteriormente 28º Batalhão de Infantaria Leve - com a transferência de seus meios blindados para o Comando Militar do Sul - perdurando até hoje.

Desde 1992 porta a insígnia da Ordem do Mérito Militar, concedida pelo presidente Fernando Collor.

Subunidades 
Centro de Instrução em Operações Urbanas (CIOU)
Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva
1ª Companhia de Fuzileiros Leve
2ª Companhia de Fuzileiros Leve
3ª Companhia de Fuzileiros Leve
Companhia de Comando e Apoio

Emprego 
Além de formar o Aspirante a Oficial da Reserva de 2ª classe através de seu Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR - 28º BIL), o 28º BIL é atualmente empregado como tropa de garantia da lei e da ordem na missão de paz da ONU no Haiti (MINUSTAH) e em Forças de Pacificação, como a a Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

Ver também 
 Exército Brasileiro
 Comando Militar do Sudeste
 2.ª Divisão de Exército

Infantaria Leve, 28º Batalhão de
Unidades militares em Campinas
Fundações em São Paulo em 1942
Ordem do Mérito Militar